Barr Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Barr Township (Illinois)
 Barr Township (Indiana)
 Barr Township (Oklahoma)
 Barr Township (Pennsylvania)